Platanias ( ) ist der Name Name mehrerer Orte in Griechenland. 

 Platanias (Gemeinde), Gemeinde im Regionalbezirk Chania, Insel und Region Kreta
 Platanias (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Platanias, Insel und Region Kreta
 Platanias (Platanias), Ort der Gemeinde Platanias, Insel und Region Kreta
 Platanias (Archanes-Asterousia), Ort der Gemeinde Archanes-Asterousia, Insel und Region Kreta
 Platanias (Skiathos), Ort der Gemeinde und Insel Skiathos, Region Thessalien
 Platanias (Istiea-Edipsos), Ort der Gemeinde Istiea-Edipsos auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Platanias (Stylida), Ort der Gemeinde Stylida, Region Mittelgriechenland
 Platanias (Agrinio), Ort der Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Platanias (Nafpaktia), Ort der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland
 Platanias (Monemvasia), Ort der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes

 in der Gemeinde Platanias ist der Fußballverein AO Platanias beheimatet.